Itamar (Israel) 
Itamar (filho de Aarão) — quarto filho de Aarão
Itamar Antônio Bellasalma — futebolista e treinador
Itamar Batista da Silva — futebolista, com passagens por Goiás, Palmeiras, São Paulo e Ceará

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos